По состоянию на 1 января 2022 года в Польше насчитывается 964 городов.

Польские города относятся к следующим размерным диапазонам с точки зрения количества жителей:

 1 город с населением более 1 млн жителей
 4 города с населением от 500 000 до 999 999 жителей
 6 городов с населением от 250 000 до 499 999 жителей
 26 города с населением от 100 000 до 249 999 жителей
 45 городов с населением от 50 000 до 99 999 жителей
 94 городов с населением от 25 000 до 49 999 жителей
 221 городов с населением от 10 000 до 24 999 жителей
 187 городов с населением от 5000 до 9999 жителей
 220 городов с населением от 2500 до 4999 жителей
 140 городов с населением от 1000 до 2499 жителей
 9 городов с населением менее 1000 жителей

Города с населением более 100 000 человек 
Города с населением:

  — от 100 000 до 199 999 чел.
  — от 200 000 до 299 999 чел.
  — от 300 000 до 499 999 чел.
  — от 500 000 до 799 999 чел.
  — 1 000 000 и более чел.

Список

Примечания

Ссылки 
 Central Statistical Office / Główny Urząd Statystyczny

 
Польша
Города